Nikos Spiropoulos (Atenas, 10 de outubro, 1983) é um futebolista profissional da Grécia.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do PAS Giannina FC
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do PAOK FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010